Le terme papette, parfois orthographié papète, ou au masculin papet, est un vieux mot de dialecte bourguignon et romand désignant une bouillie ou une soupe épaisse.

On l'utilise encore régionalement dans les expressions suivantes :

 papette, désignant en Suisse romande une nourriture trop épaisse ;
 papette, désignant en Suisse romande de façon imagée une boue ou une neige devenue épaisse et mouillée ;
 tarte à la papette, ou plus généralement papette tout court, une pâtisserie du pays de Gex (région frontalière des cantons de Genève et Vaud) qui prend la forme d'une tarte avec une pâte briochée et une crème cuite aromatisée à la fleur d'oranger ou à la vanille ;
 gâteau à la papette, une pâtisserie de la vallée de Joux (canton de Vaud) confectionné à l'aide d'une pâte brisée garnie d'une préparation de raisins secs cuits et broyés ;
 papet vaudois, plat traditionnel du canton de Vaud élaboré à partir d'un mélange de poireaux et de pommes de terre cuites avec de la crème et du vin blanc jusqu'à l'obtention d'une consistance proche de la bouillie ;
 papet jurassien, nom donné dans le Haut-Jura français (région frontalière du canton de Vaud) à la tarte à la papette.

Références